Den avgörande matchen om Mässcupens trofé spelades den 22 september 1971 på Camp Nou i Barcelona mellan Barcelona, Spanien, och Leeds United, England, då dessa lag haft störst framgångar i Mässcupen, för att avgöra vilket lag som skulle få trofén permanent.

Mässcupens hade spelats för sista gången 1970/1971, och ersattes säsongen efter av Uefacupen, varpå Uefa arrangerade en match mellan första och senaste mästarna, FC Barcelona (med tre titlar) och Leeds United (med två titlar). FC Barcelona vann matchen med 2–1 efter två mål av Dueñas.

Matchen spelades i Barcelona där Leeds, som hade ett tufft matchprogram, vilade sex av sina ordinarie spelare och gav chansen till ungdomarna Joe Jordan, Chris Galvin och Nigel Davey.

Matchdetaljer

Källor 

1971 i Spanien
Fotbollsmatcher i Spanien
Fotbollsåret 1971
Mässcupen
Sportevenemang i Barcelona
Relationer mellan Spanien och Storbritannien
FC Barcelona
Leeds United FC
Internationella sportevenemang i Spanien

fr:Coupe des villes de foires#Finale pour l'obtention définitive du trophée